Џин може да се односи на:
 Џин – други назив за дива
 Џин (натприродно биће), натприродно биће у исламу
 Џин (звезда), назив за звезде класе луминозности II и III
 Џин (пиће), алкохолно пиће

Види још 
 Див (вишезначна одредница)